Люсин — фамилия; имеет женскую форму Люсина.
 Люсин, Владимир Николаевич (1918—1992) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Люсин, Ким (род. 1988) — французский фигурист, представляющий на международной арене княжество Монако в одиночном катании.

См. также 
 Люсина — село в Польше в сельской гмине Могиляны Краковского повята Малопольского воеводства.
 Люсино — агрогородок в Люсинском сельсовете Ганцевичского района Брестской области Белоруссии.